La Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 es el órgano directivo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, adscrito a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, que se encarga de prestar apoyo técnico a la Secretaría de Estado en sus funciones así como de evaluar las políticas palanca y su impacto.

Historia 
La dirección general se crea en enero de 2020 como un órgano directivo al servicio de la Secretaría de Estado, con el objetivo de apoyar el cumplimiento de sus funciones en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se la dotó de una única subdirección general, la Subdirección General de Análisis y Estudios para la Agenda 2030.

Funciones 
Reguladas en el Real Decreto 452/2020, sus funciones son:

 Proporcionar apoyo técnico a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.
El impulso, proyección, seguimiento y evaluación de las políticas palanca que permitan acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la definición de políticas palanca realizada en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, aprobado por el Consejo de Ministros del 29 de junio de 2018, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.
Determinar el impacto en el cumplimiento de la Agenda 2030 de los proyectos normativos de la Administración General del Estado.

Estructura 
Para la consecución de sus funciones, la Dirección General tiene, como órgano de apoyo, a la Subdirección General de Análisis y Estudios para la Agenda 2030.

Directores generales 
 Gabriel Castañares Hernández (2020-presente)

Referencias 

Direcciones Generales de España